Größe steht für:

 Abmessungen eines Objekts oder einer Strecke, umgangssprachlich
 Körpergröße eines Menschen, biometrische Eigenschaft
 Konfektionsgröße bei Kleidung 
 Größe (Mathematik), Elemente eines Größenbereichs
 scheinbare Helligkeit eines astronomischen Objekts
 Größe einer Sonnenfinsternis, Maß für den Bedeckungsgrad
 Maß für den Bedeckungsgrad einer Mondfinsternis, siehe Mondfinsternis #Magnitude (oder Größe)

Groesse steht für:
 Paul Groesse (1906–1987), US-amerikanischer Szenenbildner

Siehe auch:
 physikalische Größe
 Schuhgröße
 Betriebsgröße